Titelträger der Eredivisie 2012/13 im Badminton und damit niederländischer Mannschaftsmeister wurde der Klub BC Amersfoort, der sich in den Play-offs durchsetzen konnte.

Vorrunde

Play-offs

Halbfinale 
DKC BC – BV Almere: 2:4, 5:0
BC Amersfoort – Van Zundert/Velo: 5:3, 4:2

Finale 
DKC BC – BC Amersfoort: 2:5

Weblinks 
https://nl.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=330B38DC-C708-44FE-8A93-832F5878D6D7&draw=1

Niederländische Badmintonmeisterschaft
Badminton 2012
Badminton 2013